Małopolska grupa wschodnia IV ligi – istniejąca w latach 2000-2006 i 2011-2022 grupa IV ligi. Występowało w niej od 15 do 20 drużyn z województwa małopolskiego. Opiekunem rozgrywek był Małopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Krakowie. Do sezonu 2005/2006 grupa ta nosiła nazwę grupy nowosądecko-tarnowskiej, natomiast od sezonu 2011/2012 do sezonu 2021/2022 małopolskiej wschodniej. W latach 2000-2006 i 2016-2022 mistrz grał w  barażach o awans do III ligi, natomiast w latach 2011-2016 uzyskiwał on bezpośredni awans do III ligi.

Sezon 2020/2021

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=9|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=5|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=16|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=12|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o miejsce w III lidze w sezonie 2019/2020 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa małopolska wschodnia), a 1. zespołem IV ligi (grupa małopolska zachodnia). Mecze odbyły się odpowiednio 20 i 25 czerwca 2019.

Awans do III ligi w sezonie 2019/2020 uzyskał Jutrzenka Giebułtów.

Sezon 2017/2018 

||rowspan=11|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o miejsce w III lidze w sezonie 2018/2019 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa małopolska wschodnia), a 1. zespołem IV ligi (grupa małopolska zachodnia). Mecze odbyły się odpowiednio 16 i 24 czerwca 2018.

Awans do III ligi w sezonie 2018/2019 uzyskał Hutnik Kraków.

Sezon 2016/2017 

||rowspan=11|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o awans do III ligi w sezonie 2017/2018 pomiędzy 1. drużyną IV ligi, grupa małopolska zachód a 1. zespołem IV ligi, grupa małopolska wschód. Mecze odbyły się 21 i 24 czerwca 2017.

Awans uzyskali Wiślanie Jaśkowice.

Wynik dwumeczu – 3:2 dla Wiślan Jaśkowice.

Sezon 2015/2016 

||rowspan=15|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

 Szreniawa Nowy Wiśnicz wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.
 Termalica Bruk-Bet II Nieciecza została wycofana przed rozpoczęciem rozgrywek przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.
 Do III ligi awansowała Wolania Wola Rzędzińska.

Sezon 2012/2013 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

 Awans do III ligi, grupa małopolsko-świętokrzyska uzyskał Poroniec Poronin.
 Do klasy okręgowej spadły: Orkan Szczyrzyc, Olimpia Wojnicz, Helena Nowy Sącz i Grybovia Grybów.

Sezon 2011/2012 
Reorganizacja rozgrywek w województwie małopolskim - ponowne utworzenie 2 grupa na terenie województwa.

Sezon 2005/2006 
Przygotowania do reorganizacji ligi. Od następnego sezonu (2006/2007) w województwie małopolskim będzie tylko jedna grupa IV ligi.

 Puszcza Niepołomice awansowała do baraży o III ligę
 Dalin Myślenice, Bolesław Bukowno, Orzeł Piaski Wielkie, Cracovia II, Słomniczanka Słomniki, Prądniczanka Kraków, Karpaty Siepraw, Proszowianka Proszowice i Clepardia Kraków spadły do klasy okręgowej

Baraże o awans do III ligi 
 21 czerwca: Okocimski KS Brzesko – Puszcza Niepołomice  2:1 (1:1)
 25 czerwca: Puszcza Niepołomice  - Okocimski KS Brzesko 3:3 (3:0)

Okocimski KS Brzesko awansował do III ligi, grupy IV.

Sezon 2004/2005 

 Garbarnia Kraków awansowała do baraży o III ligę
 Skawa Wadowice i Pogoń Miechów spadły do klasy okręgowej

Baraże o awans do III ligi 
 Garbarnia Kraków – Kolejarz Stróże  2:1 
 Kolejarz Stróże - Garbarnia Kraków  2:0

Kolejarz Stróże awansował do III ligi, grupy IV.

Sezon 2003/2004

Tabela 

||rowspan=13|

Baraże o awans do III ligi 
 Okocimski KS Brzesko – Kmita Zabierzów 2:2
 Kmita Zabierzów – Okocimski KS Brzesko 1:0

Kmita Zabierzów awansował do III ligi, grupy IV.

Sezon 2002/2003

Tabela 

||rowspan=12|

Baraże o awans do III ligi 
 Wisła II Kraków  – BKS Bochnia  1:0
 BKS Bochnia – Wisła II Kraków  1:1

Wisła II Kraków awansowała do III ligi, grupy IV.

Sezon 2001/2002

Tabela 

||rowspan=3|

||rowspan=8|

Baraże o awans do III ligi 
Skawinka Skawina – Okocimski KS Brzesko 1:1/3:1

Skawinka Skawina wygrała baraże i awansowała do III ligi, gr. IV.

Baraże o utrzymanie w IV lidze 
Baraże zostały zorganizowane w związku z wycofaniem się Tamela Tarnów. W ramach tego barażu zmierzyły się Tuchovia Tuchów i Szreniawa Nowy Wiśnicz.

Przypisy 

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce